Эс () — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент — Шаранта. Входит в состав кантона Конфолан-Сюд. Округ коммуны — Конфолан.

Код INSEE коммуны — 16131.

Коммуна расположена приблизительно в 340 км к югу от Парижа, в 70 км юго-восточнее Пуатье, в 65 км к северо-востоку от Ангулема.

Население

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 321 человека в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 221 были экономически активными, 100 — неактивными (показатель активности — 68,8 %, в 1999 году было 68,5 %). Из 221 активных работали 200 человек (100 мужчин и 100 женщин), безработных было 21 (9 мужчин и 12 женщин). Среди 100 неактивных 18 человек были учениками или студентами, 48 — пенсионерами, 34 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Приходская церковь Сент-Этьен (XII век). Исторический памятник с 1972 года
  (1880 год). Исторический памятник с 1988 года
 Реконструкция гальской деревни
 Дольмен Периссак
 Старый мост Бино через реку , соединяющий Брийак и Эс

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шаранта